Ceni är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Rogério Ceni - fotbollsmålvakt

Efternamn